|-
| 16201 - ||  || 4 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 16202 Srivastava ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16203 Jessicastahl ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16204 - ||  || 4 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 16205 - ||  || 4 februarie 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 16206 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16207 - ||  || 1 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 16208 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16209 Sterner ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16210 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16211 Samirsur ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16212 Theberge ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16213 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16214 Venkatachalam ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16215 Venkatraman ||  || 11 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16216 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16217 Peterbroughton ||  || 28 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16218 - ||  || 26 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 16219 Venturelli ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16220 Mikewagner ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16221 Kevinyang ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16222 Donnanderson ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16223 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16224 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16225 Georgebaldo ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16226 Beaton ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16227 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16228 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16229 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16230 Benson ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16231 Jessberger ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 16232 Chijagerbs ||  || 6 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 16233 - ||  || 31 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16234 Bosse ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16235 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16236 Stebrehmer ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16237 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16238 Chappe ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16239 Dower ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16240 - ||  || 8 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16241 Dvorsky ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16242 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16243 Rosenbauer ||  || 4 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 16244 Brož ||  || 4 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 16245 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16246 Cantor ||  || 27 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 16247 Esner ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16248 Fox ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16249 Cauchy ||  || 29 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 16250 Delbó ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 16251 Barbifrank ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16252 Franfrost ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16253 Griffis ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16254 Harper ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16255 Hampton ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 16256 - ||  || 3 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16257 - ||  || 4 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16258 Willhayes ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16259 Housinger ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16260 Sputnik ||  || 9 mai 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 16261 - ||  || 4 mai 2000 ||  || 
|-
| 16262 Rikurtz ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16263 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16264 Richlee ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16265 Lemay ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16266 Johconnell ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16267 Mcdermott ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16268 Mcneeley ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16269 Merkord ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16270 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16271 Duanenichols ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16272 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16273 Oneill ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16274 Pavlica ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16275 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16276 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16277 - ||  || 4 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16278 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16279 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 16280 Groussin ||  || 1 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 16281 - || 2071 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16282 - || 2512 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16283 - || 2545 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16284 - || 2861 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16285 - || 3047 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16286 - || 4057 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16287 - || 4096 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16288 - || 4169 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16289 - || 4201 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16290 - || 4204 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16291 - || 4315 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16292 - || 4557 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16293 - || 4613 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16294 - || 4758 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16295 - || 4820 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16296 - || 6308 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16297 - || 6346 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16298 - || 6529 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16299 - || 6566 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 16300 - || 6569 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-